1977 Колгейт-Палмолив Мастърс е тенис турнир на осемте най-високо класирани тенисисти за 1977 г. проведен в Медисън Скуеър Гардън, Ню Йорк, САЩ между 4 и 8 януари 1978 г.

Играчите са разпределени в две предварителни групи „А“ и „Б“. На полуфиналите играят първия от едната група срещу втория от другата.

Джими Конърс печели срещу Бьорн Борг единствената си титла от този финален турнир за годината.

Група А

Група Б

Източници 

 1977 Masters-Singles

Турнири по тенис в САЩ
Турнири по тенис на закрито
Спорт в Ню Йорк